Черногоров — русская фамилия. Известные носители:

 Черногоров, Александр Леонидович (род. 1959) — российский государственный деятель.
 Черногоров, Павел Васильевич (1908—1982) — советский и российский инженер-металлург, организатор производства, профессор, педагог. 
 Черногоров, Сергей Арефьевич (ок. 1825—1890) — российский купец, благотворитель.